Фамилија Гамез има више значења:

 Фамилија Гамез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гамез, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гамез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гамез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику